Interkontinentala cupen 1969 var den tionde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll.

Europa representerades av Milan från Milano, Italien som vann Europacupen 1968–69. Sydamerika representerades av Estudiantes från La Plata, Argentina som vann Copa Libertadores 1969.

Lagen möttes vid två tillfällen och Milan vann cupen efter en vinst på San Siro, med ett ackumulerat slutresultat på 4–2.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1969
Europacupen i fotboll 1968/1969

Källor

Noter

1969
Fotbollsåret 1969
1969 i Argentina
1969 i Italien
AC Milan
Estudiantes de La Plata